Mužská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl devátý tenista světa Dominic Thiem z Rakouska, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Querrey.

Vítězem se stal 29letý Američan Sam Querrey, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou dvojku Rafaela Nadala po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Querrey vyhrál čtvrté utkání proti soupeřům z elitní světové dvacítky za sebou, v Acapulku vyřadil tři takové tenisty. Připsal si první trofej z kategorie ATP 500 a jako první hráč na mexické události zastavil světovou šestku Nadala, když Španělova předchozí bilance na turnaji činila 14–0 na zápasy a 28–0 na sety.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017